Gminy w Czechach:
 Drslavice – gmina w powiecie Prachatice
 Drslavice – gmina w powiecie Uherské Hradiště